В августе сорок четвёртого (роман) — роман Владимира Богомолова, опубликованный в 1974 году;
 В августе 44-го… — фильм Михаила Пташука по роману Владимира Богомолова «Момент истины (В августе 44-го)».